Orșova ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Orșova, Stadt im Kreis Mehedinți
 Orșova (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Orșova-Pădure, Dorf im Kreis Mureș

Orsova ist zudem der Name von zwei Schiffen der Reederei Orient Steam Navigation Company:
 Orsova (Schiff, 1909): 12.036 BRT, 1909 in Dienst gestellt, 1936 verschrottet
 Orsova (Schiff, 1954): 28.790 BRT, 1954 in Dienst gestellt, 1974 verschrottet